Јевгениј Кафељников је освојио турнир. У финалу је победио Петра Корду резултатом 7-6(7-2), 6-3.

Носиоци 

 ' Јевгениј Кафељников (победник)
  Петр Корда (финалиста)
  Серђи Бругера (прво коло)
  Густаво Киртен (друго коло)

<li> Феликс Мантиља (прво коло)
<li> Марк Росе (прво коло)
<li> Фабрис Санторо (прво коло)
<li> Никола Кифер (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1997.